Gerla – cesta in legno, vimini o viburno, usata per trasportare materiali vari
 3346 Gerla – asteroide della fascia principale
 Mario Gerla – informatico e saggista italiano 
 Monte Gerla – montagna delle Alpi Breonie Orientali